Maurits Sabbe kan betrekking hebben op:
Maurits Sabbe (schrijver)
Maurits Sabbe (theoloog)